Het seizoen 1961/62 van de Belgische Tweede Klasse ging van start op 2 september 1961 en eindigde op 6 mei 1962. De competitie werd gewonnen door R. Berchem Sport.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 Patro Eisden 
 RCS Verviétois

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde Klasse:
 AS Oostende KM (kampioen in Derde Klasse A)
 KFC Herentals (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Berchem Sport (kampioen)
 K. Beringen FC (vice kampioen)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Sint-Niklase SK 
 RRC Tournai

Eindstand

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2